

Patronyme 
 Saint-Côme : Saint catholique et orthodoxe patron des chirurgiens.

Lieux et communes 
 Saint-Côme : municipalité de paroisse dans la municipalité régionale de comté de Matawinie au Québec Canada ;
 Saint-Côme : commune française, située dans le département de la Gironde.

Nom composé 
 Saint-Côme-et-Maruéjols : commune française, située dans le département du Gard ;
 Saint-Côme-du-Mont : commune française, située dans le département de la Manche ;
 Saint-Côme-de-Fresné : commune française, située dans le département du Calvados ;
 Saint-Côme–Linière : municipalité dans la municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan au Québec ;
 Saint-Côme-d'Olt : commune française, située dans le département de l'Aveyron.

Architecture 
 Chapelle Saint Côme et Saint Damien : édifiée au début du , située à Saint-Nic (Finistère) ;
 Église Saint-Côme-Saint-Damien : ancienne église (1427 - démolie vers 1836), située dans le  de Paris ;
 Église Saint-Côme et Saint-Damien : datant du , située à Villebon-sur-Yvette (Essonne) ;
 Hôtel de la confrérie de Saint-Côme et de Saint-Damien : ancien amphithéâtre d'anatomie (1691), situé au 5, rue de l'École-de-Médecine à Paris ;
 Hôtel Saint-Côme : ancien amphithéâtre d'anatomie (1747), situé à Montpellier (Hérault) ;
 Monastère de Saint-Côme : fondé au  par saint Germain d'Auxerre, situé à Auxerre (Yonne).

Autres 
  : cépage français.

Référence 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France